Натуральне число 254
 254 рік до нашої ери
 254 рік нашої ери